

Станіславе — село в гміні Буковець Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Станіславе — село в гміні Тчев Тчевського повіту Поморського воєводства